Skawica – wieś w gminie Zawoja, powiat suski, województwo małopolskie
 Skawica – rzeka w województwie małopolskim, lewy dopływ Skawy

Zobacz też  
 Skawica Sołtysia
 Skawica (gromada)